Талахтах-Ары — топоним в России якутского происхождения.

 Талахтах-Ары — остров, в русле р. Алдан, Республика Саха (Якутия), координаты 62°38’с. ш. 135°14’в. д..
 Талахтах-Ары — остров, на р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 69°24’с. ш. 124°40’в. д..

Примечания